Натуральне число 495
 495 рік до нашої ери
 495 рік нашої ери